College van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van Nederlandse gemeenten
 B&W (televisieprogramma), een voormalig Nederlands televisieprogramma (1997-2005)
 B&W (winkelketen), een winkelketen
 Bowers & Wilkins, een Britse luidsprekerfabrikant en voormalig platenlabel
 Burmeister & Wain, een Deense scheepswerf en machinefabriek 
 MAN Diesel & Turbo, voorheen MAN B&W Diesel, een Deense machinefabriek